Ylenia puede referirse a:

 Ylenia Padilla, personaje mediático español; o
 Ylenia Carrisi, hija mayor de los cantantes Romina y Albano.